Ripberg und Rippberg sind geographische Namen:

Ortsteil und Bauwerk:
 Rippberg (Walldürn), Stadtteil und Dorf von Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Rippberg, Burgruine in Rippberg, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Berge und Erhebungen:
 Rippberg (Rhön) (485 m), Berg in der Rhön bei Rothemann, Gemeinde Eichenzell, Landkreis Fulda, Hessen
 Rippberg (Kochertal) (bis ca. 290 m), linker unterer Schlingensporn des Kochertals gegenüber Gelbingen, Stadt Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ripberg